Redslob peut désigner :
 François Henri Redslob, théologien protestant alsacien ;
 Robert Redslob, juriste alsacien.